Лысенков — фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 Лысенков, Александр (род. 1973) — российский регбист.
 
 Лысенков, Владимир Георгиевич (1921—2000) — советский хозяйственный деятель, директор объединения «Альфа».
 Лысенков, Георгий Фёдорович (1937—2017) — советский генерал-лейтенант.
 Лысенков, Дмитрий Олегович (род. 1982) — российский актёр.
 
 Лысенков, Сергей Николаевич (1899—1962) — советский военный деятель, полковник.



См. также 
 Лисенков
 Лысенко